Friedrich Engel puede referirse a:

 Friedrich Engel (matemático) (1861-1941), matemático alemán.
 Friedrich Engel (oficial de las SS) (1909-2006), oficial de las SS alemanas.

Véase también 
 Friedrich Engels (1820-1895), filósofo alemán.